El término Zuyua es de origen maya, y refiere a la mitología clásica de ese pueblo. Zuyua puede significar:

 El Lenguaje de Zuyua, un lenguaje metafórico mencionado en el Popol Vuh, conocido e interpretado solamente por los balams mayas.
 Tulan Zuyua, o las Siete Cuevas, una mítica ciudad perdida de donde, según el Popol Vuh, llegaron "aquellos que recibirían a los dioses" (Popol Vuh, parte 4).
 El nombre una supuesta raza de moradores de la ciudad perdida de Tulan Zuyua, descritos como "hombres de un metro y veinte de estaura, piel rosada, de cabello blanco, musculares y delgados". Supuestamente los zuyua viven en un complejo de cavernas que podrían corresponder o formar parte de las famosas Cuevas de la Candelaria, ubicadas en Alta Verapaz, Guatemala.
Alfredo López Austin y Leonardo López Luján analizaron las estructuras políticas del posclásico mesoamericano, encontrando que esas sociedades existentes a la llegada de los españoles -en su mayoría- compartían la creencia de un lugar mítico de origen. Así desarrollaron el concepto de "zuyuano" que tiene un sentido mucho más amplio y diferente de Zuyua, lo más correcto sería hablar de Régimen Zuyuano.